Görna bezeichnet:
 Catja Görna (1922–1996), deutsche Schauspielerin
 Görna (Käbschütztal), Ortsteil von Käbschütztal im Landkreis Meißen, Sachsen